Spectral Visions of Mental Warfare è il settimo album della band black metal Nargaroth, ed è una collaborazione con un membro del gruppo Dark ambient Nychts.

Tracce

Collegamenti esterni